Alpe d'Huez je francosko alpsko zimskošportno središče. Nadmorska višina znaša 1850 m. L'Alp-d'Huez je poznan predvsem kot cilj etap Toura, kolesarji so ga premagovali že 31-krat. Nekateri ga imenujejo tudi »Gora Nizozemcev«, saj so ti dobili 8 od prvih 14 etap, ki so se končale na njem in so narod z največ zmagami. Še zdaj Nizozemci predstavljajo velik delež gledalcev tamkajšnjih vzponov. Klanec je dolg 13,8 km, s povprečnim naklonom 7,9 %, na njem je 21 serpentin. Najhitreje se je nanj vzpel Marco Pantani, ki je leta 1995 potreboval 36:50 minut. Med zmagovalci so še Bernard Hinault, Joop Zoetemelk, Fausto Coppi...

Zmagovalci

Sklici 

Dirka po Franciji
Zimskošportna središča v Franciji